Ferreiro est un patronyme porté notamment par :

 Alejandro Ferreiro (1966-), avocat, économiste et homme politique chilien ;
 Alfredo Mario Ferreiro (1899-1959), écrivain et poète de langue espagnole uruguayen ;
 Franco Ferreiro (1984-), joueur de tennis brésilien ;
 Roberto Ferreiro (1935-2017), joueur de football international argentin ;
 Xulio Ferreiro (1974-), homme politique espagnol.